Eerste klasse (1943/1944) był 42. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna KV Mechelen. Nowym mistrzem Belgii został zespół Royal Antwerp.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1943 w piłce nożnej
1944 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii